Weiße Weihnachten steht für:
 Weiße Weihnachten (Wetterereignis), Schnee an den Weihnachtsfeiertagen
 Weiße Weihnachten (Film), US-amerikanischer Film von Michael Curtiz (1954)

Siehe auch:
 Weiße Weihnacht, Episode der britischen Serie Black Mirror (2014)
 White Christmas (Begriffsklärung)